Каданово — название населённых пунктов в России:

 Каданово — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Каданово — деревня в Кашинском районе Тверской области.